GP3 Series 2014 var den femte säsongen av formelbilsmästerskapet GP3 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunya den 10-11 maj och den sista i samband med Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina Circuit den 22-23 november. Alex Lynn vann förarmästerskapet och Carlin vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP3 Series
Motorsportevenemang 2014